Pittinger steht für:

 Pittinger (Arkansas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Arkansas
 Pittinger, eine bei Spar vertriebene österreichische Biermarke, die von der Privatbrauerei Fritz Egger hergestellt wird

Pittinger ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Pittinger (1878–1926), bayerischer Sanitätsrat, Politiker und Soldat
 Togie Pittinger (1872–1909), US-amerikanischer Baseballspieler